Zhang Hui (1959-), joueuse internationale chinoise de basket-ball.
 Zhang Hui (1988-), patineuse de vitesse sur piste courte chinoise.